Julien Faubert (Le Havre, 1 de Agosto de 1983) é um futebolista francês. Atualmente joga no Bordeaux. 

Sua primeira partida pela Seleção Francesa aconteceu no dia 16 de Agosto de 2006, contra a Bósnia, onde marcou um gol na vitória por 2x1.

Futebolistas da França
Futebolistas do Real Madrid Club de Fútbol
Futebolistas do West Ham United F.C.
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux